Stazzona può riferirsi a diversi toponimi:
 Stazzona, comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
 Stazzona, comune italiano della provincia di Como